Saudadense – abitanti di Saudade do Iguaçu
Saudadense – abitanti di Saudades